Беломе́стненское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Ливенском районе Орловской области России.

Создано в 2004 году в границах одноимённого сельсовета. Площадь — 7 570 га. Административный центр — слобода Беломестное.

География 

Расположено по правому берегу реки Сосны у города Ливны.

Средняя высота местности над уровнем моря колеблется от 200 м до 125 м.
Протяжённость с севера на юг составляет 14 км, с запада на восток 9 км.

На севере Беломестненское поселение примыкает непосредственно к Ливнам. На северо-востоке граничит по реке Сосна с Галическим сельским поселением, на востоке с Сергиевским, на юго-востоке с Никольским, на юго-западе с Вахновским, а на северо-западе с Коротышским. 

Водные ресурсы включают реку Сосну, Илюшкино озеро, пруды.
На территории сельского поселения находится редкий для этих мест лесной массив — урочище Липовчик. Также следует отметить каменный карьер расположенный рядом с деревней Горностаевкой.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельсовета) входят 5 населённых пунктов:

Этимология и история названия 
Беломестное получило своё название от места расположения — Белое место (Белая земля). Жители (Беломестцы), селившиеся в таких местах, освобождались в XVI—XVII веках на Руси от податей. В данном случае, мера была направлена на поддержку освоения наиболее опасных и не защищённых от татарских набегов районов.

С таким названием целый ряд населённых пунктов сохранился до наших дней. Например сёла в когда-то пограничных землях Белгородской, Курской, Тульской областей.

История, культура и достопримечательности 
Как населённый пункт, Беломестная слобода впервые упоминается в Приправочной книге за 1615 год. Располагаясь на правом, так называемом нагайском или Диком поле, берегу Быстрой Сосны, она являлась как бы форпостом города-крепости Ливны.
Из достопримечательностей обращает внимание урочище Липовчик — традиционное место народных гуляний и выезда на плэнер Ливенской художественной школы . Этот лесной массив использовался в 1937-38 годах в качестве места расстрела репрессированных жителей Ливенского района. В память о тех событиях здесь установлен мемориал. 
В селе Троицкое расположен храм Св. Живоначальной Троицы построенный в 1791 году. В начале XIX века здесь служил прадед Михаила Булгакова — И. А. Турбин. А кроме того, где-то у стен храма потерялось захоронение Василия Петрова, ныне забытого, но когда-то известного поэта. Он упомянут пятнадцатилетним Пушкиным в «Воспоминаниях в Царском Селе»: 
Их смелым подвигам страшась, дивился мир;Державин и Петров героям песнь бряца́ли Струна́ми громозвучных лир.

В Беломестном с 1922 по 1975 годы проживал со своей семьёй ливенский художник А. Н. Селищев.

Экономика 
Имеется два крупных хозяйствующих субъекта. Это СПК «Возрождение» располагающееся в северной части поселения с центром в Барково. И колхоз «50 лет Октября» занимающий юг с центром в селе Троицкое.
Интересно, что коллективный труд на территории поселения начался ещё с 1918 года. Тогда в деревне Барково создали коммуну имени Карла Маркса, в селе Троицкое — артель «Свободная республика», а в самой слободе Беломестное организовали сельхозартель «Труд».

Инфраструктура 
Все населенные пункты поселения располагают газом и водопроводом. Кроме того, имеет библиотеку, 1 фельдшерско-акушерский пункт, 9 магазинов, школа, школа-сад, детский сад.

Транспорт и связь 
Сами населенные пункты связаны между собой и районным центром шоссейными дорогами. В качестве общественного транспорта действует автобусное сообщение с Ливнами и маршрутное такси.

В Беломестненском сельском поселении работают 4 сотовых оператора Орловской области:
 МТС
 Билайн, компания Вымпел-Регион
 Мегафон, компания ЗАО Соник дуо
 TELE2

Администрация 

Администрация Беломестненского сельского поселения находится в центре слободы Беломестное на улице Воронежская, д.17. Её главой является — Платошкин Александр Николаевич.

Примечания

Ссылки 
  Информационные материалы муниципального образования Ливенский район 
  Беломестненское сельское поселение на ЛивныИнфо

Муниципальные образования Ливенского района
Сельские поселения Орловской области